Miejscowości w USA:
 Wentzville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
Gminy w USA:
 Wentzville (ang. Wentzville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles